Het ATP-toernooi van Dubai 2010 (met de officiële naam Barclays Dubai Tennis Championships) werd gespeeld van 22 tot en met 27 februari 2010. Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, Dubai.

De als tweede geplaatste titelverdediger, Novak Đoković, slaagde erin zijn titel te prolongeren. In de finale versloeg hij de als zevende geplaatste Rus Michail Joezjny in drie sets.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Dubai
ATP-toernooi van Dubai